Sezon 1950/1951 był 71. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

Sezony piłki nożnej w Anglii
1950 w piłce nożnej
1951 w piłce nożnej
1950 w Wielkiej Brytanii
1951 w Wielkiej Brytanii